Ez a szócikk tartalmazza a 2019-es Australian Open férfi egyes mérkőzéseit.

A címvédő a hatszoros Australian Open-győztes Roger Federer volt, aki azonban a negyedik körben kiesett.

A tornán elért eredményüktől függően a világranglista első helyére Rafael Nadal és Novak Đoković volt az esélyes. Nadal ezt csak akkor érhette volna el, ha megnyeri a tornát, és Đoković nem jut tovább a negyedik körnél. Mivel Đoković megnyerte a torát, ezzel bebiztosította világelsőségét.

A győzelmet, és ezzel hetedik Australian Open címét Novak Đoković szerezte meg, miután a döntőben 6–3, 6–2, 6–3 arányban győzött Rafael Nadal ellen. Ez Đoković tizenötödik Grand Slam-tornagyőzelme.

Ez volt az első Australian Open, ahol a döntő 5. játékban rövidítéssel érhetett véget a mérkőzés. Ha az 5. játék 6−6-ra állt, akkor rövidített játszmára került sor, amelyben legalább 10 pontot kellett szerezni két pont különbséggel a győzelemért.

Ez volt az utolsó Australian Open, amelyen az ötszörös döntős Andy Murray elindult.

A magyar versenyzők közül a világranglistán elért helyezése alapján egyedül Fucsovics Márton volt jogosult a főtáblán indulásra és a 2. körig jutott.

Kiemelések

Főtábla

Döntők

Felső ág

1. csoport

2. csoport

3. csoport

4. csoport

Alsó ág

5. csoport

6. csoport

7. csoport

8. csoport

Jegyzetek

Források
Sorsolási tábla
A selejtező eredményei

F1